Le championnat ukrainien d'échecs (Чемпіонати України з шахів) est organisé depuis 1924.

De 1924 à 1991, il avait eu lieu en République socialiste soviétique d'Ukraine et à partir de 1992 dans l'Ukraine indépendante.

Multiples vainqueurs

Champions

Palmarès de 1924 à 1940 
{| class="sortable wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! Éd. !! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 1 || 1924 || Kiev || Yakov Vilner 
|-
| 2 || 1925 || Kharkiv || |Yakiv Vilner
|-
| 3 || 1926 || Odessa || Boris Verlinski   Mykhailo Marski 
|-
| 4 || 1927 || Poltava || (Alekseï Selesnieff), Vsevolod Rauzer 
|-
| 5 || 1928 || Odessa || Yakiv Vilner  Vladimir Kirillov 
|-
| 6 || 1931 || Kharkiv || Abram Zamikhovski 
|-
| 7 || 1933 || Kharkiv || Vsevolod Rauzer  Vladimir Kirillov
|-
| 8 || 1936 || Kiev || Iossif Pogrebysski   Petro Shumilin 
|-
| 9 || 1937 || Kiev || Fedor Bogatyrtchouk 
|-
| 10 || 1938 || Kiev || Isaac Boleslavski 
|-
| 11 || 1939 || Dnipropetrovsk || Isaac Boleslavski
|-
| 12 || 1940 || Kiev || Isaac Boleslavski 
|}

De 1944 à 1991 
{| class="sortable wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! Éd. !! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 13 || 1944 ||rowspan=5| Kiev ||  Boris Goldenov
|-
| 14 || 1945 || Anatoli Bannik
|-
| 15 || 1946 || Anatoli Bannik
|-
| 16 || 1947 || Alekseï Sokolski
|-
| 17 || 1948 || Alekseï Sokolski
|-
| 18 || 1949 || Odessa || Isaak Lipnitski
|-
| 19 || 1950 || rowspan=15| Kiev ||  Efim Geller
|-
| 20 || 1951 || Anatoli Bannik 
|-
| 21 || 1952 || Vladlen Jourakhov
|-
| 22 || 1953 || Yakiv Youkhtman
|-
| 23 || 1954 || Abram Khavine
|-
| 24 || 1955 || Anatoli Bannik 
|-
| 25 || 1956 || Isaak Lipnitski
|-
| 26 || 1957 || (Salo Flohr), Efim Geller
|-
| 27 || 1958 || Efim Geller 
|-
| 28 || 1959 || Efim Geller 
|-
| 29 || 1960 || Leonid Stein
|-
| 30 || 1961 || Youri Kots
|-
| 31 || 1962 || Leonid Stein
|-
| 32 || 1963 || Iouri Nikolaïevski
|-
| 33 || 1964 || Anatoli Bannik
|-
| 34 || 1965 || Dnipropetrovsk ||  R. Goldstein
|-
| 35 || 1966 ||rowspan=3| Kiev ||  Youri Sakharov
|-
| 36 || 1967 || Valeri Jydko  Iouri Nikolaïevski
|-
| 37 || 1968 || Youri Sakharov
|-
| 38 || 1969 || Ivano-Frankivsk || Guennadi Kouzmine  Vladimir Savon
|-
| 39 || 1970 || Kiev ||  Vladimir Toukmakov
|-
| 40 || 1971 || Donetsk || Youri Kots
|-
| 41 || 1972 || Odessa || Lev Alburt
|-
| 42 || 1973 || Dnipropetrovsk || Lev Alburt
|-
| 43 || 1974 || Lviv || Lev Alburt 
|-
| 44 || 1975 || Dnipropetrovsk || Alexander Vaisman
|-
| 45 || 1976 || Donetsk  || Mykhailo Pidhayets
|-
| 46 || 1977 || Jytomyr ||  Iouri NikolaIevski 
|-
| 47 || 1978 || Yalta || Konstantin Lerner
|-
| 48 || 1979 || Dnipropetrovsk || Vladimir Okhotnik
|-
| 49 || 1980 || Kharkiv || Vladimir Malaniouk
|-
| 50 || 1981 || Yalta || Vladimir Malaniouk
|-
| 51 || 1982 || Yalta || Konstantin Lerner
|-
| 52 || 1983 || Melitopol || Dmytro Komarov  Valeri Neverov
|-
| 53 || 1984 || Kiev || Mikhaïl Gourevitch
|-
| 54 || 1985 || Oujhorod || Valeri Neverov
|-
| 55 || 1986 || Lviv || Vladimir Malaniouk 
|-
| 56 || 1987 || Mykolaiv || Viktor Moskalenko
|-
| 57 || 1988 || Kharkiv  Lviv || Valeri Neverov 
|-
| 58 || 1989 || Kherson || Igor Novikov  Guennadi Kouzmine
|-
| 59 || 1990 || Simferopol || Mykhailo Brodski
|-
| 60 || 1991 || Simferopol || Vitali Golod
|}

Championnats d'Ukraine depuis 1992 
{| class="sortable wikitable centre alternance sortable" style="text-align:center;"
! colspan=2 | Édition  Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 61 || 1992 || Simferopol || Vladislav Borovikov 
|-
| 62 || 1993 || Donetsk || Orest Grytsak 
|-
| 63 || 1994 || Alouchta || Youri Krouppa 
|-
| 64 || 1995 || Dnipropetrovsk || Sergueï Kryvocheï Sergueï Koutsine
|-
| 65 || 1996 || Yalta || Mikhaïl Goloubev, Valeri Neverov 
|-
| 66 || 1997 || rowspan=3| Alouchta || Vladimir Baklan 
|-
| 67 || 1998 || Lubomir Mikhaletz, Vladimir Baklan, Oleg Berezine
|-
| 68 || 1999 ||  Guennadi Kouzmine , Alekseï Bezgodov, Stanislav Savtchenko,Aleksandr Moiseenko, Andriï Rakhmangoulov
|-
| 69 || 2000 || Sébastopol || Vladimir Rogovski
|-
| 70 || 2001 || Ordjonikidze || Aleksandr Berelovitch
|-
| 71 || 2002 || Alouchta || Anton Korobov
|-
| 72 || 2003 || Simferopol || Ievguen Mirochnytchenko
|-
| 73 || 2004 || Kharkiv || Andriï Volokitine
|-
| 74 || 2005 || Rivne || Aleksandr Arechtchenko
|-
| 75 || 2006 || Poltava || Zahar Efimenko
|-
| 76 || 2007 || Kharkiv || Valeri Aveskoulov
|-
| 77 || 2008 || Poltava || Ievguen Mirochnytchenko
|-
| 78 || 2009 || Alouchta || Volodymyr Iakymov
|-
| 79 || 2010 ||  Alouchta || Sergueï Pavlov
|-
| 80 || 2011 || Kiev || Ruslan Ponomariov
|-
| 81 || 2012 || Kiev || Anton Korobov
|-
| 82 || 2013 || Kiev || Youriï Kryvoroutchko
|-
| 83 || 2014 || Lviv || Youriï Kouzoubov
|-
| 84 || 2015 || Lviv || Andriï Volokitine
|-
| 85 || 2016 || Rivne || Mykhaïlo Oleksiyenko
|-
| 86 || 2017 || Jytomyr || Petro Goloubka
|-
| 87 || 2018 || Kiev || Anton Korobov 
|-
| 88 || 2019 || Loutsk || Evgueni Chtembouliak
|-
| 89 || 2020 || Omelnyk || Anton Korobov
|-
| 90 || 2021 || Kharkiv || Andriï Volokitine
|}

Palmarès féminin

Notes et références 

Ukraine
Échecs